Óscar Rivas puede referirse a:

 Óscar Rivas Torres (1987-), boxeador colombiano;
 Óscar Rivas Viondi (2000-), futbolista español;
 Oscar Rivas Gamboa (1969-), director y productor venezolano.